«Distrito de San Pablo» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de San Pablo, en la provincia de San Pablo, Región Cajamarca.
 Distrito de San Pablo, en la provincia de Bellavista, Región San Martín.
 Distrito de San Pablo, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto.
 Distrito de San Pablo, en la provincia de Canchis, Región Cusco.